«Рудар» — название нескольких футбольных клубов:

 Рудар (футбольный клуб, Веленье) — словенский футбольный клуб из города Веленье.
 Рудар (футбольный клуб, Дубрава Забочка)
  — боснийский футбольный клуб из города Какань.
 Рудар (футбольный клуб, Лабин)
 Рудар (футбольный клуб, Миховлян)
 Рудар (футбольный клуб, Мурско-Средишче)
 Рудар (футбольный клуб, Плевля) — черногорский футбольный клуб из города Плевля.
 Рудар (футбольный клуб, Прижидор) ― футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в городе Прижидор.
 Рудар (футбольный клуб, Сиверич)
 Рудар (футбольный клуб, Трбовле)
  ― футбольный клуб из Углевика, Республика Сербская, Босния и Герцеговина.